Кину насељава више десетина народа (етничких група), укључујући континенталну Кини и све њене морске и спорне територије.

Народ Хан Кинези су највећа етничка група у континенталној Кини. Током 2010. године 91,51% становништва Кине се поистовјећивало са народом Хан Кинези, што износи око 1,2 милијарде припадника. Поред кинеске већине Хан, модерна Кина је категорисала још 55 етничких (мањинских) група, које броје приближно 105 милиона људи (8%). Мањине су углавном концентрисане на граничним сјеверозападим, сјеверним, сјевероисточним, јужним и југозападним областима, али неке и у централним унутрашњим областима.

Главни мањински народи у Кини су: Џуани (16,9 милиона), Хуеји (10,5 милиона), Манџури (10,3 милиона), Ујгури (10 милиона), Мјао (9,4 милиона), Ији (8,7 милиона), Туџјајци (8,3 милиона), Тибетанци (6,2 милиона), Монголи (5,9 милиона), Дунги (2,8 милиона), Буји (2,8 милиона), Јао (2,7 милиона), Баји (1,9 милиона), Корејци (1,8 милиона), Хани (1,6 милиона), Лији (1,4 милиона), Казаси (1,4 милиона) и Дајци (1,2 милиона). У континенталној Кини живи најмање 126.000 људи из Канаде, САД-а и Европе. Поред тога, постоје и непризнате етничке групе, на примјер: народ Џуанкини (穿 青 人) и други који чине преко 730.000 људи.

Народи признати од НР Кине

Галерија

Такође погледајте 
 Демографија Кине
 Тајванци
 Етничке мањине у Кини
 Хан кинеске подгрупе
 Кинески језици
 Тајвански староседеоци

Референце 

Кина
Народи Кине